Аделхайд фон Хесен () може да се отнася за:

 Аделхайд фон Хесен (1268 – 1315), дъщеря на Хайнрих I 'Детето' фон Хесен-Тюрингия, омъжена за граф/княз Бертхолд VII фон Хенеберг-Шлойзинген († 1340)
 Аделхайд фон Хесен (1324 – 1371), кралица на Полша, дъщеря на херцог Хайнрих II фон Хесен, омъжена за полския крал Казимир III († 1370)

Източници 

Хесени
Жени